El término hani puede referirse a:

 Hani, un grupo étnico presente en China y Vietnam.
 Hani (idioma), el idioma del pueblo Hani.
 Hani (nombre propio), nombre propio de origen árabe cuyo significado es ‘alegre’ o ‘feliz’.
 Hani (Islandia), una isla en Islandia que forma parte de las islas Vestmannaeyjar.
 Hani (Turkía), un distrito de la provincia de Diyarbakır en Turquía.
 Hani (Ghana), un pueblo en el Distrito Wenchi, Región Brong Ahafo, Ghana.
 Chris Hani, antiguo líder del Partido Comunista de Sudáfrica y que da nombre al municipio Chris Hani y al Hospital Chris Hani Baragwanath.
 Hani Abdul Muslih al Shulan, preso yemení en la Base Naval de Guantánamo de los Estados Unidos de América desde 2006.
 Hani Naser, músico jordano.
 Hani (actriz erótica), actriz erótica que ganó en 2006 el concurso Haluatko pornotähdeksi.
 Hani (productor), productor de discos de la ciudad de Nueva York.
 Hani, un dios menor babilonio y acadiano.
 Hani (especie), especie principal en las novelas de la saga de Chanur de C. J. Cherryh.
 Hani (cantante), cantante surcoreana y miembro del grupo EXID.